2 Brygada Kawalerii Narodowej (2 Wielkopolska)
 2 Brygada Kawalerii Narodowej Wielkiego Księstwa Litewskiego